Baga de Praia é um grupo musical formado por Carlinhos, Mauro, Dudy, Tony e Wigberto.

Discografia
Baga de praia		

Bandas do Brasil